Cortland peut faire référence à :
Toponymie :
 Cortland , une localité du comté de DeKalb dans l'Illinois,
 Cortland, une localité du comté de Gage dans le Nebraska,
 Cortland, une localité du comté du même nom dans l'État de New York,
 Cortland, une localité du Comté de Trumbull dans l'Ohio,
 comté de Cortland, dans l'État de New York 

Divers :
 State University of New York at Cortland,
 Cortland (épellée aussi Courtland), une variété de pomme,
 Cortland, artiste peintre, 1954, France

Voir aussi 
 Courtland

Homonymie de localités